Подручна лига Републике Српске у фудбалу 2006/07. је било дванаесто по реду такмичење Подручне лиге Републике Српске у организацији Фудбалског савеза Републике Српске. Подручни савези Приједор,Градишка,Бања Лука,Добој и Бијељина су водила ова такмичења.Прваци подручја су стицали право уласка у виши ранг,у Друга лига Републике Српске у фудбалу.

Побједници 
У Подручној лиги Приједор прво мјесто освојила је екипа Слога из Саничани,захваљујући бољим међусобним скором од екипе Гомјеница. Из лиге су испала два последња тима,а екипа Партизана је испала након баража.Славен Добрљин одустао на почетку лиге.

Подручна лига Приједор - резултати 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = Гол разлика ; Бод = Бодови

Подручна лига Бања Лука

Подручна лига Добој

Подручна лига Бијељина

Референце
http://www.fkomarska.com/?p=1524

Спољашње везе
http://pfs-pd.org

Види још 
 Фудбалски савез Републике Српске
 Подручна лига Републике Српске у фудбалу

Фудбал у 2006.
Фудбал у 2007.
Фудбал у Републици Српској